Hjemlig hygge kan henvise til

 Hjemlig hygge (album) - et album fra 1976 med Røde Mors Rock-cirkus
 Hjemlig hygge (film fra 1982) - en dansk novellefilm